Ceclavín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ceclavín (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Ceclavín (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar